Sant Pere Màrtir (Betsaida, Galilea, ? - Roma, ~64/67), Apòstol de Jesús martiritzat a Roma
 Sant Pere Màrtir o Pere de Verona, inquisidor italià del 
 Sant Pere Màrtir de Monistrol de Calders, ermita del terme de Monistrol de Calders (Moianès)
 Muntanya de Sant Pere Màrtir o Puig d'Ossa, a la Serra de Collserola
 Partida de Sant Pere Màrtir
 Sant Pere Màrtir de la Masia de Beneta, 
 Sant Pere Màrtir dels Masos de Tamúrcia, església del poble dels Masos de Tamúrcia, al municipi de Tremp
 Sant Pere Màrtir d'Olot,
 Sant Pere Màrtir de Peracamps,
 Sant Pere Màrtir de Sant Romà d'Abella, 
 Sant Pere Màrtir (Eroles), capella de Fígols de Tremp
 Sant Pere Màrtir (Escaldes), església a les Escaldes
 Sant Pere Màrtir (Solsona), capella de Solsona
 Sant Pere Màrtir (Salàs de Pallars), turó del terme de Salàs de Pallars (Pallars Jussà)
 Sant Pere Màrtir (Sant Julià de Llor i Bonmatí), capella-oratori molt proper a l'església de Sant Julià de Llor.